Ontslag betekent letterlijk iemand ontheffen van een belofte of verplichting. In meer specifieke zin kan het betekenen:
 Ontslag (arbeid) van een werknemer
 Ontslag (politiek) van een politicus
 Ontslag (gezondheidszorg), het naar huis sturen van een herstelde of herstellende patiënt